Кузня Уніж, також союзівка «Кузня» — центр молодіжного руху, місце проведення фестивалів, дитячих та молодіжних спортивно-патріотичних таборів.

Центр розташований на березі Дністра в екологічно-чистій місцевості Дністровського каньйону, поблизу села Уніж Городенківського району Івано-Франківської області.

Метою діяльності центру є культурне та інтелектуальне виховання юного покоління. В центрі пропагують розвиток волонтерської діяльності, патріотизм, проводять культурне просвітництво жителів України. Тут проводяться дискусії та збираються клуби за інтересами, музичні фестивалі, творчі майстерні, дитячі табори, реалізуються інші українські проекти.

Історія 

«Кузня» створена 2008 року громадським діячем, підприємцем, меценатом Владиславом Кириченком та групою ентузіастів на базі занедбаних господарських будівель колишнього колгоспу.

Серед волонтерів, які будували «Кузню» був герой Небесної сотні Сергій Дідич (1969—2014). Серед загиблих на Російсько-українській війні на сході України є декілька чоловік, які проходили таборові вишколи в Кузні Уніж. 

В 2008 для використання на території Кузні були надруковані бофони із зображеннями діячів ОУН.

Фестивалі 

У «Кузні» є велика крита стаціонарна сцена під відкритим небом. Тут проходять численні фестивалі, у тому числі «Арт-Поле» (2011, 2013, 2013). Щорічно у заходах беруть участь українські та іноземні гурти, серед яких: «KOZAK SYSTEM», «Перкалаба», «Ot Vinta», «Бреm Сtокер», «Пропала Грамота», «Тінь Сонця».

Дитячі табори 
Щоліта в «Кузні Уніж» проходять дитячі і молодіжні табори

Учасники живуть у комфортних умовах: спальний корпус, двоспальні ліжка, облаштовані душові та санвузол, гаряча вода, їдальня.

Галерея

Примітки

Посилання 
 
 
 
  

Городенківський район
Дністровський каньйон
Молодіжні рухи
Фестивалі Івано-Франківської області
2008 в Україні